Багро́вые ре́ки ():

 «Багровые реки» (по-русски издавался также под названием «Пурпурные реки») — роман Жана-Кристофа Гранже, вышедший в 1998 году.
 «Багровые реки» — французский триллер 2000 года Матьё Кассовица, экранизация романа Жана-Кристофа Гранже.
 «Багровые реки 2: Ангелы апокалипсиса» — триллер 2004 года, продолжение фильма «Багровые реки».
 «Багровые реки» — сериал 2018 года. Действие сериала происходит спустя много лет после событий, изложенных в романе «Багровые реки».